Alexi Stival Beludo, detto Cuca – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Daniele Stival – politico italiano
 Giulio Stival – attore italiano
 Loris Stival – bambino italiano vittima di un caso di cronaca nera nel 2014

Pagine correlate 
 Stivale (disambigua)